John Jarvis – karateka neozelandese
 John Jarvis – scenografo 
 John Jarvis – pianista statunitense
 John Arthur Jarvis – nuotatore e pallanuotista britannico